"Chiusa", que na Língua italiana significa "eclusa", pode ser:
 Chiusa, comuna italiana do Trentino Alto-Ádige
 Chiusa Sclafani, comuna italiana da Sicília
 Chiusa di Pesio, comuna italiana do Piemonte
 Chiusa di San Michele, comuna italiana do Piemonte
 Bocca chiusa, técnica vocal

Ver também
 Chiuza

Desambiguações de topônimos